Seznam švýcarských visutých lanových drah

typ: K kabinová lanovka  G gondolová lanovka  S sedačková lanovka

{|class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: center;"
|+
|-bgcolor=#D0D0D0
| spol. 
| typ 
|   od   
|trať
|článekreference
|-
|style="background:#FFFFFF;"| -|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
| ||K|| ||Brunnen – Urmiberg||
|-
| ||K|| ||Betten – Betten Dorf – Bettmeralp|| 
|-
| ||K|| ||Emmetten – Niederbauen||
|-
| ||K|| ||Ried - Dorf|| 
|-
| ||K|| ||Kandersteg – Allmenalp|| 
|-
| ||K|| ||Sahli (Bisistal) –Glattalp|| 
|-
| ||K|| ||Arvigo – Braggio|| 
|-
| ||K|| ||Engelberg – Fürenalp|| 
|-
| ||K|| ||Fellboden – Bannelalp|| 
|-
| ||K|| ||Pranzaira – Albigna|| 
|-
| ||K|| ||St. Jakob – Gitschenen|| 
|-
| ||K|| ||Isenfluh – Sulwald || 
|-
| ||G|| ||Mörel - Filet – Tunetschalp|| 
|-
| ||G|| ||Schifer – Weissfluhjoch|| 
|-
| ||S|| ||Schwarzsee/Lac-Noir – Riggisalp|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| A|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|ABB||K|| ||Arosa – Weisshorn|| 
|-
|ABB||G|| ||Arosa – Hörnli|| 
|-
|AGS||K|| ||Andermatt – Gemsstock|| 
|-
|AGS||S|| ||Andermatt – Nätschen|| 
|-
|AGS||S|| ||Nätschen – Stöckli|| 
|-
|ARBAG||G|| ||Mörel – Ried – Riederalp|| 
|-
| ARBAG ||K|| ||Mörel – Greich – Riederalp|| 
|-
|ASB||G|| ||Adelboden – Oey – Sillerenbühl|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| B|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|BB||G|| ||Bettmeralp – Bettmerhorn|| 
|-
|BB||S|| ||Bettmeralp – Schönbiel|| 
|-
|BBBJ||K|| ||Davos Platz – Ischalp – Jakobshorn|| 
|-
|BBCh||G|| ||Chur - Känzeli – Brambrüesch|| 
|-
|BBD||K|| ||Disentis – Caischavedra || 
|-
|BBE||K|| ||Beckenried – Klewenalp|| 
|-
|BBE||G||2007||Emmetten – Stockhütte|| 
|-
|BCD||K||2006||Chur – Känzeli|| 
|-
|BCD||G||1998||Känzeli – Brambrüesch|| 
|-
|BET||K||2015||Trübsee – Stand|| 
|-
|BET||K||1992||Stand – Titlis|| 
|-
|BET||G||2015||Engelberg – Trübsee|| 
|-
|BET||S||2019||Engstlenalp – Jochpass|| 
|-
|BET||S|| ||Trübsee – Jochpass||
|-
|BET||K||1995||Gerschnialp - Trübsee|| 
|-
|BFL||K|| ||Flims – Foppa|| 
|-
|BFL||K|| ||Laax – Crap Sogn Gion – Crap Masegn|| 
|-
|BGF||G||1947||Grindelwald – First||čes.: BGF
|-
|BGR||G|| ||Davos - Glaris – Jatzmeder (Rinerhorn)|| 
|-
|BKM||G|| ||Klosters – Madrisa|| 
|-
|BLB||G|| ||Lenk – Betelberg|| 
|-
|BPA||S|| ||Breil/Brigels – Burleun|| 
|-
|BSB||G|| ||Braunwald – Grotzenbühl|| 
|-
|BSB||S|| ||Braunwald – Kleiner Gumen|| 
|-
|BSS||G|| ||Zweisimmen – Rinderberg|| 
|-
|BUIC||K|| ||(Unterwasser -) Iltios – Chäserrugg|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| C|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|CBB||G|| ||Celerina – Marguns|| 
|-
|CBV||K|| ||Wallis – Vercorin|| 
|-
|CIT||K|| ||Orselina – Cardada|| 
|-
|CIT||S|| ||Cardada – Cimetta|| 
|-
| Glacier ||K|| ||Col du Pillon – Glacier des Diablerets|| 
|-
| Glacier ||K|| ||Reusch – Oldenegg || 
|-
| Glacier ||S|| ||(Reusch)-Oldenegg – Cabane des Diablerets|| 
|-
|CMA||K|| ||Cabane-des-Violettes –Plaine-Morte-Gletscher|Glacier-de-Plaine-Morte|| 
|-
|CMA||K|| ||Crans-sur-Sierre – Merbé – Cry-d'Er-Bellalui|| 
|-
|CMA||G|| ||Aminona – Petit Mont Bonvin|| 
|-
|CMA||G|| ||Crans-sur-Sierre – Merbé – Cry-d'Er (- Bellalui)|| 
|-
|CMA||G|| ||Montana – Grand-Signal – Cry-d'Er|| 
|-
|CMA||G|| ||Montana- Zaumiau – Cabane des Violettes|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| D|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|DPB||K|| ||Parsennhütte – Weissfluhjoch|| 
|-
|DPB||K|| ||Weissfluhjoch – Weissfluhgipfel|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| E|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|EB||K|| ||Engelberg – Brunni (Ristis)|| 
|-
|Embd||K|| ||Embd – Schalb|| 
|-
|Embd||K|| ||Kalpetran – Embd|| 
|-
|FAB||K|| ||Airolo – Pesciüm|| 
|-
|FBS||K|| ||Brusino Arsizio – Serpiano|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| F|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|FFCB||G|| || Alpe Franch (San Bernardino) – Confin Basso|| 
|-
|FE||K|| ||Fiesch – Fiescheralp – Eggishorn|| 
|-
|FML||G|| ||Miglieglia – Monte Lema|| 
|-
|FIPC||K|| ||Intragna – Borgnone|| 
|-
|FRAF||G|| ||Rivera – Alpe Foppa (Monte Tamaro)|| 
|-
|FRVR||K|| ||Verdasio – Rasa|| 
|-
|FSCR||K|| || San Carlo – Robiei|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| G|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|GGM||G||1987||Grindelwald – Männlichen||čes.: GGM
|-
|GIW||S|| ||Visperterminen – Giw|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| I|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| J|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| K|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|KI BMA||K|| ||(Buochwald) Malans – Älpli|| 
|-
|KIAB||K|| ||Attinghausen (Ballweg) – Brüstli|| 
|-
|KIBBK||K|| ||Bürglen – Biel (Kinzig)|| 
|-
|KIBG||K|| ||Silenen – Golzern|| 
|-
|KIFE||K|| ||Fanas – Eggli|| 
|-
|KIIA||K|| ||Intschi – Arnisee|| 
|-
|KILFS||K|| ||Frümsen – Stauberen|| 
|-
|KILUF||K|| ||Urnerboden – Fisetengrad|| 
|-
|KIRT||K|| ||Rodi – Lago Tremorgio|| 
|-
|KISL||K|| ||Selma – Landarenca|| 
|-
|KL NM||K|| ||Niederurnen – Morgenholz|| 
|-
|KW||K|| ||Gsteig – Sanetsch|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| L|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|LAA||K|| ||Amsteg – Arnisee|| 
|-
|LAF||K|| ||Adliswil – Felsenegg|| 
|-
|LBB||K|| ||Blatten – Belalp|| 
|-
|LBD||K|| ||Bernina Diavolezza – Diavolezza|| 
|-
|LBDS||S|| ||Churwalden – Alp Stätz|| 
|-
|LBH||K|| ||Brunni – Holzegg|| 
|-
|LBHK||K|| ||Brülisau – Hoher Kasten|| 
|-
|LCL||K|| ||Curtinatsch – Piz Lagalb|| 
|-
|LDB||K|| ||Distelboden (Melchsee-Frutt) – Bonistock|| 
|-
|LDN||K|| ||Dallenwil – Niederrickenbach|| 
|-
|LDP||K|| ||Dörfji – Mitteltälli (Pischa)|| 
|-
|LDW||K|| ||Dallenwil – Wirzweli|| 
|-
|LEE||K|| ||Elsigbach (Frutigen) – Elsigenalp|| 
|-
|LESt||K|| ||Erlenbach im Simmental – Chrindi – Stockhorn|| 
|-
|LFB||K|| ||Fürgangen – Bellwald|| 
|-
|LFCh||K|| ||Fell (Oberrickenbach) – Chrüzhütte|| 
|-
|LFE||K|| ||Flüelen – Eggberge|| 
|-
|LGE||G|| ||Gstaad – Eggli|| 
|-
|LGH||G|| ||Grächen – Hannigalp|| 
|-
|LGHa||G|| ||Geils – Hahnenmoos|| 
|-
|LGJ||K|| ||Gampel – Jeizinen|| 
|-
|LGP||K||1967||Grindelwald – Pfingstegg||čes.: LGP 
|-
|LGSH||G|| ||Grächen – Seetalhorn|| 
|-
|LGW||G|| ||Gstaad – Höhi Wispile|| 
|-
|LHA||G|| ||Oberschan – Hotel Alvier|| 
|-
|LJK||K|| ||Jakobsbad – Kronberg|| 
|-
|LKM||K|| ||Kies – Mettmen|| 
|-
|LKP||K|| ||Klosters – Gotschnaboden – Gotschnagrat (Parsenn)|| 
|-
|LKR||K|| ||Kräbel – Rigi-Scheidegg|| 
|-
|LKS||K|| ||Kandersteg – Sunnbüel (Gemmi)|| 
|-
|LKüS||K|| ||Küssnacht am Rigi – Seebodenalp|| 
|-
|LLAT||K|| ||Leukerbad – Rinderhütte|| 
|-
|LLAT||G|| ||Albinenleitern – Rinderhütte|| 
|-
|LLG||K|| ||Leukerbad – Gemmipass|| 
|-
|LLPR||K|| ||Lenzerheide-Scharmoin – Parpaner Rothorn|| 
|-
|LLPR||S|| ||Val Sporz – Tgantieni – Piz Scalottas (Lenzerheide) || 
|-
|LLS||K|| ||Lungern – Turren|| 
|-
|LMM||G|| ||Marbach – Marbachegg|| 
|-
|LMS||K|| ||Morschach – Stoos|| 
|-
|LMW||K|| ||Matt– Weissenberg|| 
|-
|LORB||G|| ||Gersau-Obergschwänd – Rigi Burggeist|| 
|-
|LRE||K|| ||Raron – Eischoll|| 
|-
|LRF||K|| ||Rhäzüns – Feldis/Veulden|| 
|-
|LRHR||K|| ||Rickenbach – Rotenfluh|| 
|-
|LRR||G|| ||Ried-Brig – Rosswald|| 
|-
|LRU||K|| ||Raron – Unterbäch|| 
|-
|LRW||G|| ||Reigoldswil – Wasserfallen|| 
|-
|LSF||G|| ||Saas-Fee – Spielboden|| 
|-
|LSBR||K|| ||Sörenberg Schönenboden – Brienzer Rothorn|| 
|-
|LSC||K|| ||Surlej/Silvaplana – Murtél – Corvatsch|| 
|-
|LSG||K|| ||Stalden – Staldenried – Gspon|| 
|-
|LSF||G|| ||Saas-Fee – Hannig|| 
|-
|LSF||G|| ||Saas-Fee – Plattjen|| 
|-
|LSH||K|| ||Schattdorf – Haldi|| 
|-
|LSM||G|| ||Stöckalp – Melchsee-Frutt|| 
|-
|LSMF||K|| ||Sils Maria – Furtschellas|| 
|-
|LSMS||K|| ||Stechelberg – Mürren – Schilthorn|| 
|-
|LSS||K|| ||Schwägalp – Säntis|| 
|-
|LSöR||G|| ||Sörenberg – Rossweid|| 
|-
|LTM||G|| ||Tannenboden – Maschgenkamm|| 
|-
|LTK||G|| ||Hasliberg-Twing  – Käserstatt|| 
|-
|LTK||S|| ||Käserstatt – Hochsträs|| 
|-
|LTUO||K|| ||Turtmann – Unterems – Oberems|| 
|-
|LUBE||K|| ||Unter dem Birg (Adelboden) – Engstligenalp|| 
|-
|LUOT||K|| ||Unterterzen – Tannenbodenalp|| 
|-
|LWE||K|| ||Wasserauen – Ebenalp|| 
|-
|LWL||K|| ||Wiler – Lauchernalp|| 
|-
|LWM||K||1954||Wengen –Männlichen||čes: LWM
|-
|LSWP||G|| ||Wangs – Furt (-Pizolhütte)|| 
|-
|LSWP||S|| ||(Wangs)- Furt – Pizolhütte|| 
|-
|LWS||K|| ||Weglosen – Seebli (Hoch-Ybrig)|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| M|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|MBL||K|| ||Lenk (Rotenbach) – Metsch|| 
|-
|MHB||K|| ||Meiringen – Hasliberg Reuti|| 
|-
|MHB||G|| ||Hasliberg-Reuti – Bidmi – Mägisalp|| 
|-
|MHB||G|| ||Mägisalp – Planplatten (Alpen tower)|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| N|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| O|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| P|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|PAGC||S|| ||Churwalden – Pradaschier|| 
|-
|PB||K|| ||Fräkmüntegg – Pilatus Kulm|| 
|-
|PB||G|| ||Kriens – Fräkmüntegg|| 
|-
|PDF||K|| ||Fontaines – Plan-du-Fou|| 
|-
|PSFS||G|| ||Scuol – Motta Naluns|| 
|-
|PSFS||S|| ||Ftan Fionas – Natéas|| 
|-
|PSR||S|| ||Dieni – Milez|| 
|-
|PWLS||S|| ||Turren – Schönbühl|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Q|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| R|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|RB||K|| ||Weggis – Rigi Kaltbad|| 
|-
|RLS||G|| ||Schönried – Rellerligrat|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| S|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|SAS||G|| ||Alt St. Johann - Alp Sellamatt (Kombibahn)|| 
|-
|SAS||S|| ||Alt St. Johann – Alp Selamatt (Kombibahn)|| 
|-
|SAS||S|| ||Alp Sellamatt - Ruestel|| 
|-
|SB||S|| ||Savognin – Tigignas – Somtgant|| 
|-
|SBA||S|| ||Amden – Niederschlag|| 
|-
|SBA||S|| ||Bergün – Pros da Darlux – Alp Darlux|| 
|-
|SBE||G|| ||Elm – Empächli|| 
|-
|SBN||G|| ||Beatenberg – Niederhorn|| 
|-
|SBR||G|| ||Bad Ragaz – Pardiel (-Laufböden)|| 
|-
|SBR||S|| ||(Bad Ragaz-) Pardiel – Laufböden|| 
|-
|SBR||S|| ||Bellwald – Richinen – Steibenkreuz|| 
|-
|SFH||S|| ||Filzbach – Habergschwänd|| 
|-
|SFM||S|| ||Feldis – Mutta|| 
|-
|SHE||S|| ||Schönried – Horneggli|| 
|-
|SHS||S|| ||Sattel – Mostelberg|| 
|-
|SKO||S|| ||Kandersteg – Oeschinen|| 
|-
|SKR||S|| ||Krümmenschwil – Rietbach (Wolzenalp)|| 
|-
|SKRa||S|| ||Kiental – Ramslauenen|| 
|-
|SMS||S|| ||Malbun – Sareis|| 
|-
|SMSR||S|| ||Suvretta – Randolins – Munt da San Murezzan|| 
|-
|SOSt||S|| ||Oberiberg (Laucheren) – Seinboden|| 
|-
|SOW||S|| ||Oberdorf – Weissenstein|| 
|-
|SPL||S|| ||Pontresina – Alp Languard|| 
|-
|SSA||S|| ||Schutt – Atzmännig|| 
|-
|SSAF||S|| ||Saas-Almagell – Furggstalden|| 
|-
|SSC||S|| ||Sedrun – Cungieri|| 
|-
|SSKS||S|| ||Seebli – Klein Sternen (Hoch-Ybrig)|| 
|-
|SMBB||K|| ||St. Moritz Bad – Signal|| 
|-
|SMBB||K|| ||St. Moritz – Corviglia – Piz Nair|| 
|-
|SSMB||S|| ||Melchsee-Frutt – Balmeregghorn|| 
|-
|SSSF||K|| ||Stoos – Fronalpstock|| 
|-
|SSSp||S|| ||Seebli – Spirstock (Hoch-Ybrig)|| 
|-
|SthB||K|| ||Stans – Stanserhorn|| 
|-
|STP||G|| ||Tannenheim – Prodalp (-Prodkamm)|| 
|-
|STP||S|| ||(Tannenheim)- Prodalp – Prodkamm|| 
|-
|SUeR||S|| ||Uetliburg – Rämel|| 
|-
|SVCS||S|| ||Valata/Obersaxen- Cuolm Sura – Piz Mundaun|| 
|-
|SVGa||S|| ||Vals – Gadastatt|| 
|-
|SVH||S|| ||Vella – Triel – Hitzeggen|| 
|-
|SWAS||S|| ||Wali – Alp Stein (Obersaxen)|| 
|-
|SWG||G|| ||Wildhaus Tobel – Gamplüt|| 
|-
|SWOG||S|| ||Wildhaus – Oberdorf – Gamsalp|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| T|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|TAPM||G|| ||Anzère – Pas de Maimbré|| 
|-
|TBLC||S|| ||Bruson – La Côte|| 
|-
|TBRC||S|| ||Buttes – La Robella|| 
|-
|TC||S|| ||Champex – La Breya|| 
|-
|TCA||S|| ||Chandolin – Remointze|| 
|-
|TCLD||K|| ||Dixence – Lac des Dix|| 
|-
|TChV||G|| ||Charmey – Vounetse|| 
|-
|TCO||K|| ||Château-d'Œx – La Montagnette (La Braye)|| 
|-
|TCO||G|| ||Château-d'Œx – La Montagnette (La Braye)|| 
|-
|TCP||K|| ||Champéry – Planachaux|| 
|-
|TDCh||K|| ||Dorénaz – Champex-d'Alesse|| 
|-
|TDI||G|| ||Les Diablerets – Isenau|| 
|-
|TDN||K|| ||Tortin – Col des Gentianes – Mont Fort|| 
|-
|TDN||G|| ||Nendaz-Station – Tracouet|| 
|-
|TDN||S|| ||Siviez – Combatzeline|| 
|-
|TDN||S|| ||Siviez – Tortin|| 
|-
|TDN||S|| ||Prarion – Tracouet|| 
|-
|TGB||G|| ||Grimentz – Bendolla|| 
|-
|TL||G|| ||Leysin – Berneuse|| 
|-
|TLLM||S|| ||Lana – La Meina (Chemeuille)|| 
|-
|TM||G|| ||Les Marécottes – La Creusaz|| 
|-
|TMFL||S|| ||Morgins – La Foilleuse|| 
|-
|TOJ||S|| ||Ovronnaz – Jorasse|| 
|-
|TPCJ||S|| ||Plan-du-Croix (Torgon) – La Jorette|| 
|-
|TPCT||S|| ||Plan-du-Croix (Torgon) – Tête du Tronchey|| 
|-
|TPFM||K|| ||Plan-Francey – Moléson|| 
|-
|TPS||S|| ||Les Crosets – Marcheuson|| 
|-
|TPS||S|| ||Les Crosets – Pointe des Mossettes|| 
|-
|TRI||K|| ||Riddes – Isérables|| 
|-
|TRV||G|| ||Rougemont – La Videmanette|| 
|-
|TT||S|| ||Les Collons – L'Ethérolla|| 
|-
|TV||K|| ||La Chaux – Col des Gentianes|| 
|-
|TV||K|| ||Les Attelas – Mont Gelé|| 
|-
|TV||G|| ||Croix-des-Ruinettes – Les Attelas|| 
|-
|TV||G|| ||Le Châble – Verbier|| 
|-
|TV||G|| ||Les Creux – Savoleyres|| 
|-
|TV||G|| ||Tortin – Col de Chassoure|| 
|-
|TV||G|| ||Tzoumaz – Savoleyres|| 
|-
|TV||G|| ||Verbier – Croix des Ruinettes|| 
|-
|TVG||G|| ||La Barboleuse – Les Chaux|| 
|-
|TVG||G|| ||Villars-sur-Ollon – Roc-d'Orsay|| 
|-
|TVT||G|| ||Mayens-de-l'Hôpital – Thyon|| 
|-
|TVT||G|| ||Veysonnaz – Thyon|| 
|-
|TZS||K|| ||Zinal – Sorebois|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| U|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| V|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|VBR||G|| ||Riederalp – Moosfluh|| 
|-
|VBR||S|| ||Riederalp – Hohfluh|| 
|-
|VBU||S|| ||Unterbäch – Brand|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| W|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|WAB||G|| ||Laax-Crap Masegn – Vorabgletscher|| 
|-
|WAB||S|| ||Falera – Curnius|| 
|-
|WAB||S|| ||Flims – Foppa – Naraus (-Cassonsgrat)|| 
|-
|style="background:#FFFFFF;"| X|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Y|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Z|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|Zermatt||K|| ||Gornergrat – Hohtälli – Stockhorn|| 
|-
|Zermatt||K|| ||Blauherd – Rothorn|| 
|-
|Zermatt||K|| ||Gant – Hohtälli|| 
|-
|Zermatt||K|| ||Hohtälli – Rote Nase|| 
|-
| Zermatt ||K|| ||Furi – Trockener Steg – Klein Matterhorn|| 
|-
|Zermatt||G|| ||Zermatt – Furi – Schwarzsee|| 
|-
|Zermatt||G|| ||Zermatt – Sunegga|| 
|-
|}

Lanovédráhy-visuté
 
Švýcarsko, visuté